Le elezioni amministrative in Italia del 1980 si tennero l'8 e il 9 giugno, contestualmente alle elezioni regionali.

Furono rinnovate le amministrazioni di tutti i comuni capoluogo di provincia, eccetto Genova, Ascoli Piceno, Roma, Bari, Foggia (andati al voto in occasione delle amministrative del 1976), Novara, Pavia, Trieste (amministrative del 1978), Belluno, Pordenone, Ravenna, Siena e Ancona (amministrative del 1979), e 86 amministrazioni provinciali.

Risultati delle elezioni comunali

Valle d'Aosta

Aosta

Piemonte

Alessandria

Asti

Cuneo

Torino

Vercelli

Lombardia

Bergamo

Brescia

Como

Cremona

Mantova

Milano

Sondrio

Varese

Trentino-Alto Adige

Bolzano

Trento

Veneto

Padova

Rovigo

Treviso

Venezia

Verona

Vicenza

Friuli-Venezia Giulia

Udine

Liguria

Imperia

La Spezia

Savona

Emilia-Romagna

Bologna

Ferrara

Forlì

Modena

Parma

Piacenza

Reggio Emilia

Toscana

Arezzo

Firenze

Grosseto

Livorno

Lucca

Massa

Pisa

Pistoia

Umbria

Perugia

Terni

Marche

Macerata

Pesaro

Lazio

Frosinone

Latina

Rieti

Viterbo

Abruzzo

Chieti

L'Aquila

Pescara

Teramo

Molise

Campobasso

Isernia

Campania

Avellino

Benevento

Caserta

Napoli

Fonte:Archivio elettorale ufficiale del Comune di Napoli

Salerno

Puglia

Brindisi

Lecce

Taranto

Basilicata

Matera

Potenza

Calabria

Catanzaro

Cosenza

Reggio Calabria

Sicilia

Agrigento

Caltanissetta

Catania

Enna

Messina

Palermo

Ragusa

Siracusa

Trapani

Sardegna

Cagliari

Nuoro

Oristano

Sassari

Risultati delle elezioni provinciali

Piemonte

Provincia di Alessandria

Provincia di Asti

Provincia di Cuneo

Provincia di Novara

Provincia di Torino

Provincia di Vercelli

Lombardia

Provincia di Bergamo

Provincia di Brescia

Provincia di Como

Provincia di Cremona

Provincia di Mantova

Provincia di Milano

Provincia di Sondrio

Provincia di Varese

Veneto

Provincia di Belluno

Provincia di Padova

Provincia di Rovigo

Provincia di Treviso

Provincia di Venezia

Provincia di Verona

Provincia di Vicenza

Friuli-Venezia Giulia

Provincia di Pordenone

Provincia di Trieste

Provincia di Udine

Liguria

Provincia di Genova

Provincia di Imperia

Provincia della Spezia

Provincia di Savona

Emilia-Romagna

Provincia di Bologna

Provincia di Ferrara

Provincia di Forlì

Provincia di Modena

Provincia di Parma

Provincia di Piacenza

Provincia di Reggio Emilia

Toscana

Provincia di Arezzo

Provincia di Firenze

Provincia di Grosseto

Provincia di Livorno

Provincia di Lucca

Provincia di Massa-Carrara

Provincia di Pisa

Provincia di Pistoia

Provincia di Siena

Umbria

Provincia di Perugia

Provincia di Terni

Marche

Provincia di Ancona

Provincia di Ascoli Piceno

Provincia di Macerata

Provincia di Pesaro e Urbino

Lazio

Provincia di Frosinone

Provincia di Latina

Provincia di Rieti

Abruzzo

Provincia di Chieti

Provincia dell'Aquila

Provincia di Pescara

Provincia di Teramo

Molise

Provincia di Campobasso

Provincia di Isernia

Campania

Provincia di Avellino

Provincia di Benevento

Provincia di Caserta

Provincia di Napoli

Provincia di Salerno

Puglia

Provincia di Bari

Provincia di Brindisi

Provincia di Lecce

Provincia di Taranto

Basilicata

Provincia di Matera

Provincia di Potenza

Calabria

Provincia di Catanzaro

Provincia di Cosenza

Provincia di Reggio Calabria

Sicilia

Provincia di Agrigento

Provincia di Caltanissetta

Provincia di Catania

Provincia di Enna

Provincia di Messina

Provincia di Palermo

Provincia di Ragusa

Provincia di Siracusa

Provincia di Trapani

Sardegna

Provincia di Cagliari

Provincia di Nuoro

Provincia di Oristano

Provincia di Sassari

Note

Collegamenti esterni

1980
Amministrative